Jméno a příjmení Michel Batista se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Michel Batista (1984) — kubánský zápasník, bronzový olympijský medailista
Michel Batista (1977) — kubánský vzpěrač